Sardo puede referirse a:

 Un habitante nativo de la isla de Cerdeña (Italia).
 Idioma sardo: la lengua romance hablada en la isla.
 Sardo, una gema variedad de la calcedonia, similar a la cornalina.
 Sardo, un color jasperojizo presente en ciertas tonalidades de las cornalinas.
 varios tipos de quesos:
 Fiore Sardo
 Pecorino sardo
 Sardo argentino